Die Abkürzung LNN steht für:
 Leipziger Neueste Nachrichten, eine regionale Tageszeitung
 Luzerner Neu(e)ste Nachrichten, eine regionale Tageszeitung

LNN